Le tournoi de tennis de Brisbane est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1982, classée en catégorie Series 4, se dispute du 15 au .

Wendy Turnbull remporte le simple dames. En finale, elle bat Pam Shriver, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Billie Jean King et Anne Smith.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Brisbane
 Saison 1982 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1982
Brisbane
Tennis en Australie en 1982
Tennis en novembre 1982